Bilistra är ett släkte av kräftdjur. Bilistra ingår i familjen klotkräftor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klotkräftor
Bilistra